Aurelian – cesarz rzymski
 Aurelian – imię męskie
 Aurelian z Réôme, Aurelianus Reomensis – francuski zakonnik, pisarz i teoretyk muzyki
 Aurelian – powieść Louisa Aragona
 Aurelian Oil and Gas PLC – brytyjska spółka zależna Kulczyk Oil Ventures, przedsiębiorstwa należącego do Jana Kulczyka
 Paweł Aurelian – święty Kościoła katolickiego, biskup